Arkadiusz Lisiecki (1880-1930) – polski biskup rzymskokatolicki
 Bogdan Lisiecki (ur. 1962) – polski polityk
 Dominik Lisiecki (1801-1846) – prawnik, dziennikarz, tłumacz, wolnomularz
 Jan Lisiecki (ur. 1995) – pianista
 Kazimierz Lisiecki (1902-1976) – polski pedagog, wychowawca młodzieży, społecznik, inicjator powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy
 Przemysław Lisiecki (ur. 1950) –  polski perkusista
 Władysław Lisiecki (1919-1952) – żołnierz ZWZ.